L'edizione 2021-2022 è stata la cinquantunesima edizione del campionato italiano di Serie B di calcio femminile. Il campionato è iniziato il 12 settembre 2021 e si è concluso il 22 maggio 2022. Il  ha vinto il campionato e conquistato la promozione in Serie A.

Stagione

Novità 
Dalla Serie B 2020-2021 sono stati promossi in Serie A la  e il , mentre sono stati retrocessi in Serie C l', il , il  e il . Dalla Serie A 2020-2021 sono state retrocesse il  e la , mentre dalla Serie C 2020-2021 sono state promosse tutte le quattro vincitrici dei gironi: , ,  e .

La S.S.D. Riozzese Como ha cambiato denominazione in F.C. Como Women.

Formato 
Le 14 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 26 giornate. In vista di una riduzione dell'organico della Serie A, solamente la prima squadra classificata viene promossa in Serie A. Retrocedono direttamente in Serie C le squadre classificate alle ultime tre posizioni.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
Fonte: sito ufficiale FIGC.

Legenda:
      Promossa in Serie A 2022-2023.
      Retrocesse in Serie C 2022-2023.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Sorteggio

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire 

NOTA: l'asterisco indica che l'incontro è stato rinviato o sospeso ed è presente sia in corrispondenza del turno rinviato sia in corrispondenza del turno immediatamente successivo al recupero: esso serve a segnalare che, nella stessa giornata successiva al recupero, la formazione vincente dispone di un punteggio maggiore. L'asterisco non compare con la squadra che esce sconfitta dal recupero (né in corrispondenza del rinvio, né per il recupero stesso), invece è da usare con entrambe le squadre se il recupero termina con un pareggio: in caso di pareggio o vittoria nella partita del recupero, può comportare un incremento potenziale "anomalo" (cioè di 2 punti o superiore ai 3 punti) nella giornata seguente dove il punteggio terrà conto di entrambe le partite (quella recuperata nel turno precedente e quella regolarmente giocata nel turno successivo: pareggio-pareggio = 2 punti; pareggio-vittoria o vittoria-pareggio = 4 punti; vittoria-vittoria = 6 punti). Inoltre, la 12ª, la 13ª e la 14ª giornata sono state rinviate in blocco a causa dell'elevato numero di contagi da COVID-19 tra le atlete delle squadre; le stesse giornate sono state successivamente riprogrammate: ad esempio, la 12ª giornata riprogrammata tra la 18ª e la 19ª giornata.

Individuali

Classifica marcatrici

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2021
Calcio nel 2022
2021